Рохан может означать:

 Рохан (диграф) — диграф тайской письменности.
 Рохан — антропоним.
 Рохана Виджевира
 Рохан Бопанна
 Рохан — вымышленное плоскогорье и страна, на нём расположенная, в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина.
 Рохан — коммуна в департаменте Морбиан (Франция).
 Рохан — один из вымышленных персонажей известной вселенной Warcraft.
 Rohan: Blood Feud — бесплатная многопользовательская ролевая онлайн-игра (MMORPG).
 Рохан — персонаж романа Непобедимый.
 Рохан Кишибе — персонаж манги JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable.

См. также 
 Роган (значения)